la Casa Atreides – nel Ciclo di Dune
Atridi – nella mitologia greca